Garmsār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Garmsār (kommunhuvudort i Iran), Semnan, 
 Shahrestān-e Garmsār, kommun, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar